Владимир Суслов:
 Суслов, Владимир Антонович (род. 1939) — глава администрации Тверской области (1991—1995).
 Суслов, Владимир Васильевич (1859—1921) — русский архитектор, реставратор и археолог, исследователь Русского Севера.
 Суслов, Владимир Павлович (1923—1996) — советский дипломат.